

Onomastica 
 Tomas (e Tomàs, Tomás, Tomáš) – forma in diverse lingue del nome proprio di persona Tommaso

Persone 
 Aleksandăr Tomaš – calciatore bulgaro
 Alfonso Tomas – attore teatrale, attore cinematografico, comico e caratterista italiano
 Américo Tomás – ammiraglio e politico portoghese
 Antonio Tomás – calciatore spagnolo
 Caterina Tomás – religiosa spagnola, venerata come santa dalla Chiesa cattolica
 David Tomás – pilota motociclistico spagnolo
 Joan Tomás Campasol – calciatore spagnolo
 Joan Tomàs Noguera – cestista spagnolo
 João Tomás – calciatore portoghese
 Luísa Tomás – cestista angolana
 Marko Tomas – cestista croato
 Pere Tomàs – cestista spagnolo
 Stjepan Tomas – ex calciatore croato
 Tomas – ignoto nobile coautore di una tenzone insieme al trovatore Bernardon

Pagine correlate 
 Thomas
 Santo Tomás
 Tommaso